Vauxhall – brytyjska marka samochodów
 Vauxhall – dzielnica Birmingham, West Midlands (Anglia)
 Vauxhall – dzielnica Tonbridge, Kent (Anglia)
 Vauxhall – dzielnica Liverpool, Merseyside (Anglia)
 Vauxhall – dzielnica Londynu
 Vauxhall Station – stacja kolejowa w Londynie
 Vauxhall – okręg wyborczy do brytyjskiej Izby Gmin
 Vauxhall – miasto w Kanadzie, w prowincji Alberta